1,2-diidrossibenzene – fenolo di formula  meglio noto come pirocatecolo
1,3-diidrossibenzene – fenolo di formula  meglio noto come resorcinolo
1,4-diidrossibenzene – fenolo di formula  meglio noto come idrochinone